Manuel Valdés puede referirse a los siguientes hombres:

Manuel Valdés (1780-1845), militar venezolano.
Manuel Valdés Larrañaga (1909-2001), político español.
Manuel «El Loco» Valdés (1931-2020), actor cómico mexicano.
Manuel Valdés Valdés (n. 1933), abogado, empresario y dirigente gremial chileno.
Manuel Valdés Blasco (n. 1942), pintor y escultor español.